Brownjohn ist der Familienname folgender Personen:

 John Brownjohn (1929–2020), englischer Übersetzer
 Robert Brownjohn (1925–1970), US-amerikanischer Grafikdesigner